Тъмни векове (; ) може да се отнася за:

 Гръцки тъмни векове
 Тъмни векове на Средновековието

Други:
 Dark Ages (албум)
 Dark Age (група)